Pandolfo III il Nero  – figlio di Landolfo VII e principe di Capua (1014-1022)
 Pandolfo III di Benevento  – principe di Benevento dal 1033 al 1053 (in coreggenza dal 1012)
 Pandolfo III di Salerno  – principe di Salerno nel 1052
 Pandolfo III Malatesta  – signore di Fano